Hippomarathrum caspicum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Dc., och fick sitt nu gällande namn av Aleksandr Alfonsovitj Grossgejm. Hippomarathrum caspicum ingår i släktet Hippomarathrum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
caspicum